Смыково — название нескольких населённых пунктов в России:
 Смыково — деревня в Судогодском районе Владимирской области.
 Смыково — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Смыково — деревня в Марёвском районе Новгородской области.
 Смыково — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Смыково — село в Сапожковском районе Рязанской области.
 Смыково — деревня в Торжокском районе Тверской области.
 Смыково — деревня в Ростовском районе Ярославской области.